Shifty může být:

 Shifty (film) – film z roku 2008
 Shifty Shellshock (* 1974) – americký hudebník
 Darrell „Shifty“ Powers (1923–2009) – americký voják
 Shifty Records – jihoafrické hudební vydavatelství
 Shifty Adventures in Nookie Wood – album Johna Calea z roku 2012
 postava ze seriálu Happy Tree Friends